Сен-Роме́н-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 31 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 647 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1480,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ромен-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-сюр-Шер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-сюр-Шер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер